Canard înseamnă în .

Canard mai poate de asemenea să se refere la:

 Aviație
Canard,  aripioare în fața aripei principale a unui avion sau planor;
Aviafiber Canard 2FL, un planor elvețian, monoplas de recreație, cu aripioare canard;
Blériot V canard, un avion Francez construit de Louis Blériot în 1907;
Voisin Canard, avion proiectat de frații Voisin;

 Geografie
Canard, Noua Scoție, Noua Scoție, Canada, un grup de cătune și sate
Canard River, un râu în Noua Scoție, Canada